CREA – sigla per Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ente italiano di ricerca controllato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 'Ndrina Crea – gruppo criminale 
 Sacro Monte di Crea –  Sacro Monte piemontese situato nel comune di Serralunga di Crea.
 Serralunga di Crea – comune piemontese.
 Crea – località in comune di Spinea.